«Пенрит Пантерз» ( — «пенритские пантеры») — австралийская профессиональная команда по регбилиг (регби-13), выступающая в Национальной регбийной лиге. Основанная в 1966 году команда базируется в Пенрите, западном пригороде Сиднея. Пенрит располагается в 55 километрах от центра города, у подножия Голубых гор. Около 20 лет команда не могла выйти в плей-офф чемпионата, а в финал вышла лишь в 1990 году, впервые за почти четверть века выступлений. Тем не менее, «пантеры» проиграли «Канберре» (14:18) и упустили возможность выиграть титул. Через год, однако, соперники встретились вновь, и в этот раз сильнее оказались регбисты из Пенрита (19:12). Последняя победа «Пантерз» в чемпионате приходится на 2003 год, когда команда обыграла «Рустерз» (18:6), хотя и считалась аутсайдером.

Клуб проводит домашние матчи на арене «Сентрбет Стэдиум» (вместимость — 22 500). В данный момент команду возглавляет Айвен Клири, обладателем капитанской повязки является Кевин Кингстон, а менеджмент находится в ведении известного деятели спортивных СМИ Фила Гулда.

Бренд 

Синий и белый цвета использовались командой в течение первых сезонов выступлений. Когда клуб стал участником высшего дивизиона, возникла необходимость в изменении основного цвета, так как «Кроналла-Сазерленд» уже зарезервировала синий, а «Кентербери-Бэнкстаун», «Истерн Сабёрбз» и «Парраматта» использовали его в качестве вторичного. Выбор был сделан в пользу коричневого варианта регбийки с белой V-образной стрелкой. Вскоре подобное сочетание цветов способствовало появлению прозвища «шоколадные солдаты» (). Автором прозвища стал Фрэнк Хайд, написавший в клубном журнале: «эти шоколадные солдаты с запада не тают!».

С 1970 года команда стала известна под прозвищем «Пантерз» («пантеры»). В 1974 году клуб изменил форму: теперь на регбийке присутствовали узкие коричневые и белые вертикальные полосы. В 1991 году снова произошло изменение стиля, новыми цветами команды стали чёрный и белый, которые дополнялись красными, жёлтыми и зелёными горизонтальными полосами. Этот вариант привёл к появлению ещё одного кондитерского прозвища — «лакричные ассорти» (). В 1997 году фирма Nike предложила команде очередное обновление — чёрно-белую форму с рисунком красно-зелёных тонов. С 2000 года форма стала преимущественно чёрной, на ней присутствовали красные, белые и иссиня-зелёные горизонтальные полоски. В дальнейшем геометрическое расположение элементов указанных цветов менялось, однако общая концепция формы оставалась прежней.

Выездная форма игроков в большинстве случаев повторяла цветовую гамму основного комплекта, однако в 1991—2009 годах и с 2011 года в ней доминировал белый. В сезоне 2010 года команда использовала синие резервные регбийки.

Домашние комплекты формы

Текущий состав 
Обновление: 26 сентября 2012 года.

Главный тренер: Айвен Клири.

Тренеры клуба 
 Лео Тревена: 1967, 1973
 Боб Боленд: 1968—1972
 Джек Клер: 1974
 Мик Стивенсон: 1975
 Барри Харрис: 1975—1976
 Дон Пэриш: 1977—1978
 Лен Стекер: 1979—1981
 Джон Перд: 1982—1983
 Тим Шинс: 1984—1987
 Рон Уилли: 1988—1989
 Фил Гулд: 1990—1994
 Ройс Симмонс: 1994—2001
 Джон Ленг: 2002—2006
 Мэттью Эллиотт: 2007—2011
 Стив Джоргеллис: 2011 (и. о.)
 Айвен Клири: 2012—…

Результаты

Спонсоры 
За годы существования клуб сменил ряд генеральных спонсоров.

 FEENEY (1977)
 Alpha Micro (1984—85)
 Radio 2KA (1986—87)
 Penrith City (1988)
 Calphos (1989)
 Dadah Uniforms (1990—94)
 Prospect Electricity (1995)
 Classifieds (1996)
 Sanyo (2000—12)
 OAK Milk (2012—…)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Регбилиг-клубы Австралии
Спортивные клубы Сиднея